K100 ou K.100' peut faire référence à :
 BMW K 100, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW K 100 LT, une moto du constructeur allemand BMW ;
 HMS Alyssum (K 100), une corvette de la Royal Navy ;
 Sonate K. 100'', une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.